Carotenuto ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Carotenuto (1933–2005), italienischer Psychoanalytiker und Autor
 Bruno Carotenuto (* 1941), italienischer Schauspieler
 Ferdinando Carotenuto (* 1925), italienischer Maler und Bildhauer
 Gennaro Carotenuto (* 1966), italienischer Historiker
 Mario Carotenuto (1915–1995), italienischer Schauspieler
 Memmo Carotenuto (1908–1980), italienischer Schauspieler
 Pasquale Carotenuto (* 1982), italienischer Beachsoccer-Spieler